Lista das 557 comunas do departamento francês de Dordonha.

(CAP) Communauté d'agglomération Périgourdine, criada em 2000.

|}

 
Dordonha